Silberglanz ist
 eine veraltete, bergmännische Bezeichnung von
 Argentit
 Akanthit
 ein zu Dekorationszwecken hergestellter, silbern glänzender Stoff aus den Schuppen von Weißfischen (Ukelei), siehe Fischsilber